Pededze ist

 ein Fluss in Estland und Lettland: Pededze
 eine nach dem Fluss benannte Ortschaft: Pededze (Lettland)